Словения выбирала представителя на Конкурсе песни Евровидение 2010 в Осло посредством конкурса EMA (Evrovizijska Melodija), организованного RTV SLO. Победителем конкурса 21 февраля были выбраны Ansambel Roka Žlindere & Kalamari с песней «Narodnozabavni rock». На Евровидении в Осло Словения не смогла пройти в финал, заняв предпоследнее место в полуфинале.

EMA 2010

Полуфинал 
Полуфинал EMA 2010 состоялся 20 февраля. Семь исполнителей из четырнадцати прошли в финал.

Финал 
Финал состоялся 21 февраля. В качестве гостей выступили: победитель Евровидения 2009 Александр Рыбак, представитель Словении на Евровидении 2005 Омар Набер и победители EMA предыдущего года – группа Quartissimo и Мартина Махерле.
Победителем конкурса стали Ansambel Roka Žlindere & Kalamari с песней «Narodnozabavni rock» – они получили 15907 голосов.

Евровидение 
На Евровидении Словения выступала во втором полуфинале. Словения финишировала шестнадцатой с шестью баллами – одним от Израиля и пятью от Хорватии. 
В полуфинале Словения дала максимальное количество баллов, двенадцать, Хорватии, десять баллов – Дании, восемь баллов – Азербайджану. В финале Словения дала двенадцать баллов Дании, десять баллов – Германии и восемь баллов – Сербии.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2010»